Ótaro (anão) - anão da mitologia nórdica
 Ótaro Corvo de Madeira - rei sueco do 
 Ótaro de Halogalândia - aventureiro viquingue do